«Ле́тний ве́чер»:

 «Летний вечер» — стихотворение Василия Жуковского (1818).
 «Летний вечер» — стихотворение Фёдора Тютчева (1828).
 «Летний вечер» — стихотворение Александра Блока (1898).

 «Летний вечер» — песня Стаса Намина на слова Владимира Харитонова в исполнении группы Стаса Намина (1979).